Taijiang kan syfta på:

Taijiang, Fuzhou – stadsdistrikt i Fuzhou, Fujian-provinsen
Taijiang, Qiandongnan – härad i Guizhou-provinsen